Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1928 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 28 февраля по 2 марта 1928 года. Турнир проводился во 2-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился во 2-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд — 8 команд, представляющих провинции и территории Канады, а также команды городов Монреаль и Торонто. Впервые в чемпионате приняли участие команды провинций Альберта и Манитоба.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Gordon Hudson, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Joe Heartwell), бронзовые медали — команда, представлявшая город Торонто (скип Charlie Snow).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). В данном розыгрыше чемпионата три команды разделили первое место после группового этапа, набрав 7 побед при 2 поражениях; между ними был проведен дополнительный круговой этап в один круг.

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк (в данном случае он играется как круговой этап среди 3 команд)

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1928
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1928 году
Февраль 1928 года
Март 1928 года